Екатерина Нарышкина:
 Нарышкина, Екатерина Александровна (урождённая Строганова; 1769—1841) — жена обер-церемониймейстера И. А. Нарышкина, двоюродная сестра Н. И. Гончаровой (тёщи А. С. Пушкина).
 Нарышкина, Екатерина Алексеевна (1895—1940) — советский учёный в области чистой и прикладной математики, первая в СССР женщина — доктор физико-математических наук.
 Нарышкина, Екатерина Ивановна (в браке Разумовская; 1729—1771) — русская графиня, статс-дама, кавалерственная дама, жена генерал-фельдмаршала Кирилла Григорьевича Разумовского.